

W Polsce 
 Żurawiczki – część wsi Żurawice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Żurawiczki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Zarzecze
 Żurawiczki – gromada

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki